Села:
 Разіне — Донецька область, Покровський район
 Разіне — Житомирська область, Житомирський район

Залізниця:
 Разіне — проміжна залізнична станція Козятинської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці